Een verkeersweg:
 N674 (België)
 N674 (Frankrijk)
 N674 (Nederland), zie Provinciale weg 674

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing